Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Trapani 1905 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Stagione 
La Serie D è per il Football Club Trapani 1905 la 26ª partecipazione alla quarta serie del Campionato italiano di calcio. Nell'esordio, avvenuto dopo 415 giorni di assenza dai campi a causa dell'esclusione dal campionato decretata dal giudice sportivo e del conseguente fallimento della società Trapani Calcio, il Trapani batte in trasferta il Città di Sant'Agata per 2-1. Il ritorno al calcio è allietato anche dalla prima vittoria in casa (in Coppa Italia, contro il Biancavilla) e da altri buoni risultati, ma il promettente inizio è bloccato dai frequenti rinvii delle gare a causa del Covid e da alcuni passaggi a vuoto come la sconfitta con la Cavese e il pareggio a Messina, contro una squadra in crisi profonda che si ritirerà dal campionato poche giornate più tardi. Dopo il netto successo contro il Santa Maria Cilento (4-1) alla 7ª giornata, sembra comunque che il Trapani possa ambire a posizioni lusinghiere, anche considerando il calendario che appare favorevole, ma è proprio da qui che comincia un periodo di crisi (complice anche una sessione di mercato discutibile) che porterà all'esonero dell'allenatore Moschella dopo una serie negativa di cinque partite.

La sostituzione di Moschella con il suo vice Criaco è solo un ripiego e i risultati (eccettuato il superamento del terzo turno di Coppa) nonché il gioco piuttosto scialbo della squadra confermano il suo pessimo momento. La svolta (temporanea) giunge con l'arrivo di Massimo Morgia sulla panchina granata: galvanizzato dal carisma e dall'esperienza del nuovo allenatore, il Trapani alza il ritmo inanellando un tris di vittorie casalinghe, tutte per due a zero, che allontanano lo spettro dei play-out, prima che il campionato venga provvisoriamente sospeso per l'aumento dei casi di Covid in tante squadre del girone I.

La ripresa del torneo vede i granata in affanno: costretti a disputare incontri ogni 3/4 giorni per via dei numerosi recuperi da giocare, i ragazzi di Morgia abbandonano l'obiettivo della Coppa Italia negli ottavi, in cui vengono sconfitti dalla Cittanovese, vera e propria bestia nera della stagione trapanese, e mancano diverse opportunità di vittoria in campionato contro squadre meno quotate (esemplare il pareggio strappato dal Biancavilla a fine marzo, nonostante il Trapani avesse dominato la gara). La squadra finisce così troppo lontana dalla zona play-off per coltivare speranze, seppur flebili, di essere promossa per ripescaggio in C. Il punto più basso della stagione non è tanto la sconfitta di per sé prevedibile, ma pesante nel punteggio (0-3), subita il 6 aprile in trasferta contro la ben più motivata Cavese, quanto il tracollo (0-4) patito in casa il 14 aprile contro il Licata. Questo smacco causa l'esonero di Morgia e il richiamo in panchina di Moschella che, al rientro, fa registrare la vittoria più altisonante della storia granata in campionato con un 9-0 nell'incontro di recupero con il Troina (solo in Coppa Italia, nel 1990 contro il Partinicaudace, il Trapani si era imposto in precedenza con un punteggio così netto). Questo generoso ritorno al gol garantisce virtualmente con 5 turni d'anticipo la salvezza, che viene matematicamente conquistata due giornate dopo in virtù dell'1-1 contro il Gelbison capolista.

Organigramma societario 

Area direttiva
 Presidente: Michele Mazzara
 Vice Presidente: Michele Piacentino

Area organizzativa
 Direttore sportivo: Antonello Laneri 
 Team manager: Giovanni Panetta

Area comunicazione
 Resp. comunicazione: Vittoria Abbenante
 Ufficio stampa: Piero Salvo
 Responsabile commerciale: 

Area tecnica
 Allenatore: Massimo Morgia
 Vice allenatore: Marcello Esposito
 Preparatore atletico: Vincenzo Panicola
 Responsabile tecn. Settore giovanile: Giuseppe Scarcella

Area sanitaria
 Responsabile Sanitario: Giuseppe Mazzarella
 Medico sociale: Salvatore Fiorino
 Massaggiatore: Giuseppe Aleo e Marco Moccia

Divise e sponsor 
Il fornitore ufficiale di materiale tecnico per la stagione 2021-2022 è Joma, mentre il main sponsor è Liberty Lines.

Rosa 
 Rosa aggiornata al 22 Marzo 2022

Calciomercato

Sessione estiva (dal 1/7 al 31/8)

Operazioni esterne alle sessioni e invernali

Risultati

Serie D

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Secondo turno

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni